Kallós Ede (1866–1950) magyar szobrászművész
 Kallós Ede (1882–1950) klasszika-filológus, gimnáziumi tanár